CRDA steht für

 CRDA CANT (Cantieri Riuniti dell'Adriatico – Cantiere Navale Triestino), ein italienischer Flugzeughersteller
 CRDA Cant Z.501, ein einmotoriges italienisches Flugboot von 1934
 CRDA Cant Z.1007, ein mittlerer dreimotoriger italienischer Bomber im Zweiten Weltkrieg

CRDA